AG — многозначный термин, аббревиатура
 AG (Absolute Games) — российский веб-сайт, посвящённый компьютерным играм.
 AG (Aktiengesellschaft) — немецкий термин, означающий корпорацию в форме акционерного общества.
 .ag, национальный домен верхнего уровня для Антигуа и Барбуда.
 Ag () — серебро.
 AG — обозначение Международной ассоциации воздушного транспорта для авиакомпании Aruba Airlines.
 AG (Anno Graecorum) — обозначение эры вавилонской династии Селевкидов.

См. также